Alan Hunter je lahko:

 Alan Hunter (general) (1881-1942), britanski general
 Alan Hunter (astronom) (1912–1995), angleški astronom
 Alan Hunter (nogometaš) (* 1964), avstralski nogometaš